Buzin je lahko:
 Buzin, Skrad, Hrvaška
 Buzin, Zagreb, Hrvaška
 André Buzin, belgijski umetnik

Glej tudi 
 Buzinci